Первая футбольная лига 1990/1991 () — 34-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 25 августа 1990 года и закончился 19 мая 1991 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1990/1991
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1990 году
Спорт в Турции в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991